Plaats in Indonesië
 Tlaga (Gumelar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Tlaga (Punggelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java